Шена Александровна Шульгина (урожд. — Анна; ), более известная как Шена, — российская певица и актриса.

Биография

Ранние годы 
Родилась в Москве 21 июня 1993 года в семье музыкантов: народной артистки России, певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Младшие братья — Арсений и Артемий Шульгины.

В 2009 году окончила московскую центральную школу с углублённым изучением отдельных предметов. В этом же году поступила в театральный институт им. Б. Щукина. В 2013 году получила дипломы «Драматическая актриса театра и кино» и «Артист эстрады (художественное чтение)». С 2013 года начала увлекаться писанием стихов.

Музыкальная карьера 
4 сентября 2018 года состоялся релиз дебютного мини-альбом певицы «Тишина нарушена». Лишь после того, как новые песни получили популярность в интернете, певица показала своё лицо 20 сентября, представив публике клип на трек «Живешь в моей голове». В дебютный альбом входит всего четыре композиции: «Живешь в моей голове», «У разбитого тебя», «Не любили», «Небо». Осенью 2018 года Шена выпустила клип на песню «Не любили», а в январе 2019 года видео «У разбитого тебя». 4 марта 2019 года Шена выпустила сингл «Анархия» и видеоклип на него. В данной композиции, по словам самой певицы, она затрагивает тему современного мира, отцов и детей, понимание свободы. Весной этого же года Шена выпустила песню «Соната» одновременно с клипом.

24 мая вышел второй мини-альбом «8 грех». 11 сентября этого же года вышла песня «Сигарета». 6 ноября Шена выпускает новый сингл «У него другая», сопроводив песню клипом на скандальную тему. 21 февраля 2020 года состоялся релиз сингла «Проводи меня до дома» и видеоряд на него. 24 апреля состоялся релиз обновленной версии сингла «Небо 2020». 15 мая состоялся релиз сингла «На камеру», а 21 мая вышло муд-видео. 19 июня вышла песня «Пришелец». 21 августа вышла песня «Не ищи меня», которая за пару дней взошла в чартах iTunes в двадцатку в России, топ-30 на Украине и первое место в Белоруссии.

Дискография

Мини-альбомы 

Как «Анна Шульгина»

Синглы 

Как «Анна Шульгина»

Примечания

Ссылки 

Фолк-музыканты России
Поп-музыканты России
Рок-музыканты России
Исполнители романсов
Телеведущие канала «Россия-1»